Quentin MacLeod és un personatge de ficció de la sèrie de dibuixos animats Highlander:The Animated Series. Fou assassinat per Arak i posteriorment va ressuscitar com un Immortal. Normalment lluita amb l'espasa que pertanyia a Connor MacLeod però també utilitza un boomerang, la seva principal especialització.

Personatges de dibuixos animats